Montagu Stopford (1798-1864), ammiraglio irlandese
 Montagu Stopford (1892-1971), generale britannico